Прави́тельство Тье́ра () — французский кабинет министров периода Июльской монархии с премьер-министром Адольфом Тьером:

 правительство Тьера (1836) — с 22 февраля по 6 сент. 1836 года;
 правительство Тьера (1840) — с 22 марта по 29 окт. 1840 года.

Правительство Франции